Жарсай — топоним в Казахстане:
 Жарсай (бывшая Алексеевка) — село в Жарсайском сельском округе Хобдинского района Актюбинской области
 Жарсай (бывшая Новонадеждинка) — село в Исатайском сельском округе Хобдинского района Актюбинской области

 Жарсай — ледник на северном склоне хребта Заилийский Алатау